Гейнор — фамилия.

Известные носители 
 Гейнор, Альфред (род. 1966) — американский серийный убийца.
 Гейнор, Глория (род. 1949) — американская певица.
 Гейнор, Джанет (1906—1984) — американская актриса.
 Гейнор, Митци (род. 1931) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Гейнор, Пит (род. 1958) — американский политик.